Бёрнсайд, Бе́рнсайд () — английская фамилия. Известные носители:

 Бёрнсайд, Уильям (1852—1927) — английский математик.
 Бернсайд, Эмброуз (1824—1881) — американский генерал, изобретатель, промышленник и политик.

Примечания